Het ATP-toernooi van Brussel Indoor 1992 (met de officiële naam Donnay Indoor Championships 1992) werd gespeeld van 10 tot en met 16 februari 1992. Er werd gespeeld op tapijtbanen van het Vorst Nationaal in de Belgische stad Brussel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Brussel Indoor
1992